Petra Kvitová era la detentrice del titolo da due anni, ma si è ritirata prima dell'inizio del torneo.

In finale Ashleigh Barty ha sconfitto Julia Görges con il punteggio di 6-3, 7-5. Grazie a questa vittoria Barty conquista anche la prima posizione WTA.

Teste di serie 

  Naomi Ōsaka (secondo turno)
  Ashleigh Barty (campionessa)
  Karolína Plíšková (secondo turno)
  Elina Svitolina (primo turno)

 Aryna Sabalenka (primo turno)
 Wang Qiang (secondo turno)
 Johanna Konta (secondo turno)
 Julia Görges (finale)

Wildcard 

  Harriet Dart (primo turno)
  Karolína Plíšková (secondo turno)

 Heather Watson (primo turno)
 Venus Williams (quarti di finale)

Qualificate 

  Lauren Davis (primo turno)
  Kristýna Plíšková (quarti di finale)

 Iga Świątek (primo turno)
 Viktorija Tomova (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Nature Valley Classic 2019